Mecze Mistrzostw Świata w grupie G odbywają się w dniach 15, 20, 21 oraz 25 czerwca. Rywalizacja o dwa miejsca premiowane awansem toczyła się pomiędzy drużynami Brazylii (5-krotni mistrzowie świata), Korei Północnej, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Portugalii. Drużyny z grupy G w 1/8 finału spotkały się z drużynami z grupy H.

Tabela

Mecze

WKS – Portugalia

Brazylia – Korea Północna

Brazylia – WKS

Portugalia – Korea Północna

Korea Północna – WKS

Portugalia – Brazylia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010